Echte hoefijzerneuzen
 Hoefijzerneuzen